Die Futsal-Ozeanienmeisterschaft 2004 fand in Canberra, Australien vom  25. Juli bis zum 29. Juli 2004 statt. Es war die vierte Meisterschaft.

Australien wurden zum vierten Mal Meister und hatte sich mit dem Gewinn für die Futsal-Weltmeisterschaft 2004 in Taiwan qualifiziert.

Spiele 

|}

Weblinks 
 Oceanian Futsal Championship Overview 2004

Ozeanienmeisterschaft 2004
Sportveranstaltung in Canberra
Futsalveranstaltung 2004
Futsalwettbewerb in Australien